Real Madrid puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas o culturales:

Fútbol 

Real Madrid Club de Fútbol, club de fútbol español de la ciudad de Madrid; y entidad matriz del resto de equipos dependientes;
Real Madrid Castilla, equipo filial (antes Real Madrid "B");
Real Madrid "C", segundo equipo filial;
Real Madrid Juvenil, equipo juvenil, o sub-19;
Cantera de fútbol, categorías de formación, o cantera;
Real Madrid Leyendas, equipo de veteranos o «leyendas»;

Fútbol femenino

 Real Madrid Club de Fútbol, sección femenina;
 Real Madrid "B", filial de la sección femenina;

Baloncesto 
Real Madrid Baloncesto, equipo de baloncesto;
Real Madrid Baloncesto "B", equipo filial de baloncesto;
Cantera de baloncesto, categorías de formación, o cantera.

Otros artículos 
Fundación Real Madrid, fundación humanitaria, social y formativa sin ánimo de lucro del Real Madrid;
Real Madrid TV, un canal de televisión en abierto español, propiedad del Real Madrid;
Otras secciones deportivas (y/o desaparecidas) del Real Madrid: voleibol, rugby, balonmano, béisbol, etc.